Уряд Сальвадору — вищий орган виконавчої влади Сальвадору.

Діяльність

Голова уряду 
 Президент — Сальвадор Санчес Серен ().
 Віце-президент — Оскар Ортіс ().

Кабінет міністрів 

Склад чинного уряду подано станом на 15 грудня 2014 року.

Будівля уряду

Історія

Див. також 
 Президент Сальвадору
 Парламент Сальвадору
 Історія Сальвадору

Примітки

Література

Посилання